Formula Nippon sezona 1998 je bila tretje prvenstvo Formule Nippon.

Koledar dirk 

Opombe
(ss) - zmagovalec posebnega dela kvalifikacij, ki je dosegel najboljši štartni položaj
(fq) - najhitrejši iz originalnih kvalifikacij

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R8=odstopil, toda uvrščen R=odstopilNQ=ni se kvalificiral 3(5)=Štartal s 3. mesta po tem, ko je postavil tretji čas v posebnih kvalifikacijah - originalno pa je bil 5. v kvalifikacijah

1998 v športu
1998